UDE steht für:
 Universität Duisburg-Essen, deutsche Hochschule
 UDE Window Manager, Unix Desktop Environment
 Upper Deck (Entertainment), Hersteller von Spielkarten
 Flughafen Volkel (IATA-Code) in Maashorst, Niederlande

Ude steht für:
 Ude (Georgien), Dorf in Samzche-Dschawachetien, Georgien
 Ulan-Ude, Stadt in Burjatien, Russland

ude steht für:
 Udeheische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Udehe im Südosten Sibiriens

Ude ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Ude-Pestel (1921–2017), deutsche Psychotherapeutin und Autorin
 Christian Ude (* 1947), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von München
 Edith von Welser-Ude (* 1939), deutsche Politikerin (SPD), Fotografin, Autorin und Fernsehmoderatorin
 Erich Ude (1931–2018), deutscher Schauspieler
 Filip Ude (* 1986), kroatischer Turner

 Johannes Ude (1874–1965), österreichischer Priester und Pazifist
 Jürgen Ude (* 1958), deutscher Ingenieur, Unternehmer und politischer Beamter
 Karl Ude (1906–1997), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Klaus Meier-Ude (* 1927), deutscher Fotograf und Bildjournalist
 Matthias Ude (* 1972), deutscher American-Football-Spieler und -Trainer

Siehe auch:
 Uhde

Abkürzung